Mallory ”Mal” Diane Pugh, född den 29 april 1998, är en amerikansk fotbollsspelare som spelar för Sky Blue FC i USA. Pugh ingick i USA:s lag under Olympiska sommarspelen 2016 och gjorde mål i gruppspelsmatchen mot Colombia. Hon representerade också USA i VM i Frankrike 2019 och gjorde mål i premiärmatchen mot Thailand.

Referenser

Amerikanska landslagsspelare i fotboll
Spelare i dam-VM i fotboll 2019
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från USA
Tävlande i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016
Idrottare från Colorado
Personer från Littleton, Colorado
Födda 1998
Levande personer
Kvinnor